Brian O'Driscoll – ex rugbista a 15 irlandese
 Mick O'Driscoll – ex rugbista a 15 irlandese
 Sean O'Driscoll – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese